Sigismund Thalberg (1812-1871), pianista e compositore austriaco.
Irving Thalberg (1899-1936), produttore cinematografico statunitense.

Thalberg può anche riferirsi a:
Il Premio alla memoria Irving G. Thalberg (Irving G. Thalberg Memorial Award), riconoscimento cinematografico assegnato durante la Notte degli Oscar a partire dal 1938.
Thalberg, frazione di Bad Liebenwerda
Burg Thalberg, castello della Stiria